Das Damendoppel der Australian Championships 1952 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Vorjahressiegerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Nancye Bolton / Thelma Long gegen Alison Baker / Mary Hawton mit 6:1 und 6:1 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1952